Montrevel je ime nekaterih naselij in občin v Franciji:

 Montrevel, občina v departmaju Isère,
 Montrevel, občina v departmaju Jura,

Glej tudi 
 Montrevel-en-Bresse, občina v departmaju Ain.